Pedro Henrique de Andrade Lima Carneiro Campos (Recife, 28 de outubro de 1995) é um engenheiro civil e político brasileiro, filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). Nas eleições estaduais de 2022, foi eleito deputado federal por Pernambuco.

Biografia 
Pedro Henrique é o terceiro filho do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos e da ex-primeira-dama Renata Campos. Seu irmão mais velho, João Campos, é o atual prefeito do Recife. Oriundo de uma família de políticos, é neto da ex-deputada federal e ex-ministra do Tribunal de Contas da União (TCU) Ana Arraes, e bisneto do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes.

Começou sua jornada política em 2022, aonde se candidatou à deputado federal, atingindo a marca de 172.526 votos, sendo eleito para o respectivo cargo.

Nascidos em 1995
Naturais do Recife
Deputados federais do Brasil por Pernambuco
Membros do Partido Socialista Brasileiro de Pernambuco
Membros do Partido Socialista Brasileiro
Família Arraes
Família Accioli